Mjeda bezeichnet: 

 einen Ortsteil von Vau-Deja, Albanien
Mjeda, ein aus Albanien stammendes Adelsgeschlecht

Mjeda ist der Familienname folgender Personen: 

 Lazër Mjeda, zwischen 1900 und 1904 Bischof im albanischen Bistum Sapa
 Ndre Mjeda (1866–1937), albanischer Dichter